Hugo Blanco puede referirse a:

 Hugo Blanco Galdós (n. *1934), ex guerrillero, líder campesino y político peruano.
 Hugo Blanco Galiasso (n. *1937), actor argentino de cine, teatro y televisión.
 Hugo Blanco (músico) (1940-2015), músico, compositor, intérprete, productor y arreglista venezolano.